The White Shadow (film), een stomme film uit 1923, geregisseerd door Graham Cutts
 The White Shadow (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie (1978-1981)